Серия R или Radio — линейка телефонов экономкласса фирмы Sony Ericsson с FM и AM радио.